Суперкубок Японії з футболу 2002  — 17-й розіграш турніру. Матч відбувся 23 лютого 2002 року між чемпіоном Японії клубом Касіма Антлерс та володарем кубка Імператора Японії клубом Сімідзу С-Палс.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt

2002
Японія
Лютий 2002
2002 в Японії
Футбольні змагання у Токіо